Coady ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Pearce Coady (1868–1934), US-amerikanischer Politiker
 Conor Coady (* 1993), englischer Fußballspieler
 John Coady (* 1960), irischer Fußballspieler
 Lynn Coady (* 1970), kanadische Schriftstellerin
 Rich Coady (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 Tess Coady (* 2000), australische Snowboarderin

Coady bezeichnet als Ortsname:

 Coady (Texas), Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Cody